

Куськино — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Куськино — присілок, Сернурський район, Марій Ел